Кубок Грузії з футболу 2017 — (також відомий як Кубок Давида Кіпіані) 28-й розіграш кубкового футбольного турніру у Грузії. Титул вперше здобула Чихура.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|15 березня 2017

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|25 квітня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|26 квітня 2017

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|12 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|13 вересня 2017

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|1 листопада 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Грузії на soccerway 

2017
Грузія
2017 у Грузії